

Персоналії 
 Егберт (король Вессексу) — король Вессексу
 Егберт I — граф Брауншвейгу
 Егберт II Молодший — граф Брауншвейгу

Топоніми 
 Егберт — гора (2895 м), друга за висотою вершина хребта Дуґласа на острові Земля Олександра I (Антарктида)